Barakī Barak är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Lowgar, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul. Barakī Barak ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Barakī Barak är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Barakī Barak. Barakī Barak är det största samhället i trakten. 

Omgivningarna runt Barakī Barak är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Barakī Barak är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Lowgar (provins)